Het onderdeel marathon op de in de Russische hoofdstad Moskou gehouden IAAF wereldkampioenschappen van 2013 vond plaats op zaterdag 17 augustus (mannen) en 10 augustus (vrouwen). De inzet was het winnen van de wereldtitel op de marathon.

In totaal finishten er 50 mannen en 46 vrouwen. Zowel de eerste man als de eerste vrouw ontvingen $ 60.000 aan prijzengeld.

Uitslagen

Mannen

Vrouwen 

IAAF wereldkampioenschap marathon
Atletiekwedstrijd in Rusland
Sportevenement in Moskou
Marathon in 2013
Atletiek